И́горь Вячесла́вович Про́дан (; ) — украинский футболист, игравший на позиции нападающего

Биография 
Воспитанник футбольной школы киевского «Динамо». Занимался под руководством тренера Александра Шпакова, в одной группе с Андреем Шевченко и ещё рядом именитых, в будущем, футболистов. С 1994 года стал привлекаться к играм за «Динамо-3» в любительском чемпионате, а позже — за «Динамо-2» в первой лиге. Тем не менее, в составе основной команды на поле так ни разу и не появился. В 1996 году стал игроком киевской «Оболони», выступавшей во второй лиге. В 1997 году отыграл за «пивоваров» ещё полгода, после чего подписал контракт с кременчугским «Кремнем», в составе которого провёл полноценный сезон в первой лиге, отличившись голами 10 раз. На следующий год перешёл в ахтырский «Нефтяник», за который отыграл очередной хороший сезон в первом дивизионе, забив 11 голов в чемпионате и ещё 4 — в кубке Украины. Своей игрой привлёк внимание клуба высшей лиги — кировоградской «Звезды», игроком которой стал в 1999 году. Дебютировал в элитном дивизионе 24 июня 1999 года, выйдя в стартовом составе в домашнем матче против тернопольской «Нивы», на 62-й минуте которого был заменён Денисом Ковбой. Тем не менее, в составе кировоградцев закрепиться не удалось, а данная игра стала единственной для Продана за «Звезду». Уже в августе игрок перешёл в «Явор-Сумы», где доиграл до конца года, а затем вернулся в «Нефтяник».

Закончив сезон 1999/00 в Ахтырке, перед началом следующего чемпионата перешёл в ужгородское «Закарпатье». В команде быстро стал одним из основных игроков, и в дебютном сезоне помог клубу завоевать серебряные медали первой лиги. В следующем году продолжил быть одним из лидеров в составе ужгородцев в высшей лиге, с 8 голами став лучшим бомбардиром команды и одним из лучших бомбардиров лиги в целом, что, однако, не уберегло «Закарпатье» от последнего места в турнирной таблице. Чемпионат 2002/03 начал в «Оболони», где провёл 2 с половиной сезона, уже не отличавшись подобной результативностью. В 2005 году стал игроком харьковского «Арсенала», в составе которого снова стал серебряным призёром первого дивизиона. В следующем году выступал в высшей лиге за новосозданный ФК «Харьков», однако больше времени проводил в дублирующем составе. Зимой 2006 года вернулся в «Закарпатье», но там уже основных ролей не отыгрывал. После этого стал игроком луцкой «Волыни», где отыграл за сезон 2006/07 два матча. В дальнейшем перебрался в, выступавшую во второй лиге, «Еднисть» из Плисок. Также играл за вторую команду клуба в любительском чемпионате. В 2008 году перешёл в луганский «Коммунальник», в составе которого стал победителем своей группы второй лиге. В первой половине следующего сезона луганская команда была расформирована, а Продан завершил профессиональную карьеру. После этого выступал за любительские клубы из Киева и Киевской области. Затем тренировал ряд клубов, также выступавших в любительских соревнованиях.

Достижения 
 Серебряный призёр первой лиги Украины: 2000/01, 2004/05
 Победитель второй лиги Украины: 2007/08 (группа «Б»)

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Оболонь» (1992)
Игроки ФК «Кремень»
Игроки ФК «Нефтяник-Укрнефть»
Игроки ФК «Звезда» Кропивницкий
Игроки ФК «Спартак» Сумы
Игроки ФК «Говерла»
Игроки ФК «Арсенал» Харьков
Игроки ФК «Харьков»
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Еднисть»
Игроки ФК «Коммунальник» Луганск
Футбольные тренеры Украины
Тренеры ФК «Диназ»
Тренеры ФК «Еднисть»